

Architettura 
 Belfort – torre con campane eretta nelle città fiamminghe nel Medioevo
 Castel Belfort – castello nel comune di Spormaggiore in Italia
 Castello Belfort – castello nel comune di Albula in Svizzera

Geografia 
 Belfort – comune francese capoluogo del dipartimento del Territorio di Belfort nella regione della Franca Contea
 Belfort – area non incorporata nella Contea di Mono in California
 Belfort – frazione polacca nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Belfort – frazione polacca nel voivodato della Pomerania
 Arrondissement di Belfort – suddivisione amministrativa francese situata nel dipartimento del Territorio di Belfort
 Territorio di Belfort – dipartimento francese della regione Franca Contea

Persone 
 Belfort Duarte – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo brasiliano
 Vítor Belfort – artista marziale brasiliano